Гоблін:

 Гобліни — злі, неохайні і потворні міфічні істоти або духи у англійському фольклорі, які мають спільні риси з іншими персонажами нижчої міфології, зокрема близькі до бісів, гномів, фей тощо.
 «Гоблін» — кримінальне прізвисько Аксьонова Сергія Валерійовича.

Див. також 
 Гоблін Шоу — щорічний міжнародний з'їзд байкерів, що відбувається у місті Одеса.

Примітки